Флаг муниципального образования Вага́йский муниципальный район Тюменской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом Вагайского муниципального района.

Ныне действующий флаг утверждён 23 декабря 2011 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх равных вертикальных полос — зелёной, синей и зелёной и несущее два стилизованных изображения кедров, выполненных жёлтым цветом и расположенных на границах полос; в нижней половине полотнища изображены белые полумесяц со звездой и равноконечный крест, перекрывающие изображения кедров в части стволов».

Обоснование символики 
Кедры служат указанием на лесные богатства территории, в особенности, на кедрачи.

Полумесяц и крест символизируют собой историю заселения и освоения края сибирскими татарами и русскими переселенцами.

Ограниченное зелёными краями синее поле указывает на обилие водоёмов и протекающую по территории района реку Иртыш.

История 
Первый флаг объединённого муниципального образования Вагайский район (после муниципальной реформы — муниципальное образование Вагайский муниципальный район) был утверждён 24 ноября 2003 года. Описание флага гласило:

«Флаг объединённого муниципального образования Вагайский район представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равных по ширине горизонтальных полос: верхней — синего цвета, средней — красного цвета и нижней — зелёного цвета с наложением на них со стороны дерева прямоугольного равнобедренного треугольника белого цвета. По середине треугольника расположена эмблема зелёного цвета, которая в точности воспроизводит границы Вагайского муниципального района. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Решением Думы Вагайского муниципального района от 27 апреля 2006 № 176, в описании флага слова «объединённого муниципального образования Вагайский район» были заменены словами «Вагайского муниципального района».

18 ноября 2011 года, решением Думы Вагайского муниципального района № 235, после рассмотрения проектов нового флага района, предложенных Уральской геральдической ассоциацией, почти единодушно был принят за основу проект флага № 3.

23 декабря 2011 года, решением Думы Вагайского муниципального района № 242, данный проект флага, согласованный в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации, был утверждён официальным символом Вагайского муниципального района Тюменской области.

Примечания 

Флаги с изображением кедра
Флаги с изображением полумесяца
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд